Литви́н — поширене українське прізвище. Походить від терміну «литвини» з тих часів, коли частина сучасної України входила до Речі Посполитої, яка в свою чергу була співзаснована Великим Литовським Князівством.

Переселенців з Великого Литовського Князівства в Україні називали литвинами. Їх нащадки таким чином здобули це прізвище.

Оскільки Литовське князівство володіло територіями сучасної Білорусі і входило до складу Речі Посполитої, то литвинами також називали переселенців з Польщі та Білорусі.

Литвинами називали сучасних білорусів, так і себе називав герой тих часів — Костюшко, який називав себе литвином. Тому ідентифікація білорусів тих часів була саме по так званій назві — литвин.

А 
 Литвин Андрій Васильович (1983—2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Литвин Андрій Сергійович (* 1956) — український дисидент в Росії, географ, викладач, громадський діяч, науковець, публіцист.
 Гармаш-Литвин Антоніна Іванівна (1940) — українська письменниця, поетеса, громадська діячка.

Б 
 Литвин Богдан Олександрович (? — 2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Литвин Вадим Валентинович (1963) — український політик. Народний депутат України 2 та 4 скликань.
 Литвин Валентина Анатоліївна (* 1986) — кандидат хімічних наук, доцент кафедри, лауреатка премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки.
 Литвин Василиса Іванівна (? — ?) — українська радянська діячка, головний агроном МТС. Депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання.
 Литвин Василь Степанович (1941-2017) — український музика-кобзар, заслужений артист України, голова Спілки кобзарів України;
 Литвин Віктор Миколайович (* 1986) — український футболіст, воротар.
 Литвин Віктор Олексійович (1967—2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литвин Віталій Свиридович (1927—2009) — український художник.
 Литвин Віталій Сергійович — український військовослужбовець, лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Литвин Владислав Миколайович — командир 5-го окремого батальйону УДА, екс-лідер «ПС» Чернігівської області.
 Литвин Володимир Вадимович — народний артист України.
 Литвин Володимир Михайлович (*1956) — сучасний український політик.
 Литвин Володимир Михайлович (1932—2001) — радянський російський географ, океанограф.
 Литвин Володимир Петрович (*1937) — український вчений епізоотолог, доктор ветеринарних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України;

Д 
 Литвин Дмитро Андрійович (1996) — український футболіст, захисник портуґальської команди «Авеш».

З 
 Литвин Зоя В'ячеславівна (* 1986) — українська громадська діячка та підприємниця, заслужений працівник освіти України.

І 
 Литвин Іван Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литвин Іван Іванович (1942—2017) — український художник, графік, живописець.
 Литвин Іван Миронович (*1924) — Герой Радянського Союзу;
 Литвин Іван Тимофійович (*1910 — †1983) — Герой Радянського Союзу;
 Литвин Ігор Антонович (1954) — український дипломат.

К 
 Литвин Костянтин Захарович (*1907 — †1994), український радянський діяч. Міністр культури УРСР.

Л 
 Литвин Леонід Єгорович (*1943) — заслужений художник України, член НСХУ, працює у галузі станкового та монументального живопису
 Литвин Леонід (Олексій Литвинов) (*1934, Керч) — художник, представник примітивного стилю.
 Литвин Лука Семенович (1876 — ? після 1917) — депутат Державної думи Російської імперії 1-го скликання.
 Литвин Лука (1851 — ?) — лірник із села Грузького на Київщині.

М 
 Литвин Максим — український програміст та мільярдер, співзасновник компанії Grammarly.
 Литвин Маріо (1943) — аргентинський композитор, диригент, піаніст і музичний педагог українського походження
 Литвин Микита Васильович (1900—1992) — педагог, заслужений вчитель УРСР.
 Литвин Микола
 Литвин Микола Вікторович (* 1963) — радянський та український футболіст, захисник, по завершенні кар'єри — футбольний тренер.
 Литвин Микола Михайлович (* 1961) — голова Державної прикордонної служби України (2003—2014), брат Володимира Литвина;
 Литвин Микола Олексійович (1932) — український діяч КПРС.
 Литвин Микола Романович (1957) — український історик
 Литвин Микола Степанович (*1943) — український письменник, кобзар, журналіст, композитор;
 Литвин Михайло — литовський дипломат у Криму в 1-й пол. XVI століття, автор історичних записок-мемуарів «Про нрави татар, литовців і московитян»;
 Литвин Михайло Абрамович (1921) — український художник, працює в галузі станкової, книжкової графіки та сатири.
 Литвин Михайло Йосипович (1892—1938) — співробітник НКВС СРСР, комісар державної безпеки 3-го рангу. Активний учасник Великого терору.

Н 
 Литвин Назар Зіновійович (1983) — український футболіст. Воротар «Арсенала».

О 
 Литвин Оксана Степанівна — завідуюча кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, заслужений працівник освіти України.
 Литвин Олег Олексійович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литвин Олександр Ілліч (1952—1994) — український художник.
 Литвин Олександр Миколайович (* 1953) — український художник. Працює у жанрах монументального живопису, графіки.
 Литвин Ольга (1905—1970) — українська письменниця, художниця.

П 
 Литвин Павло Григорович (*1880 — †1938) — художник;
 Литвин Павло Іванович (1926—1985) — 2-й секретар Волинського обкому КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Литвин Петро Михайлович (12 червня 1967 р.) — український воєначальник, генерал-лейтенант; брат Володимира Литвина

С 
 Литвин Степан Михайлович (1931—2019) — український поет і перекладач.
 Литвин Сергій Харитонович ( ) — військовий історик, архівознавець.

Ф 
 Литвин Фелія Василівна (1860—1936) — російська оперна співачка.

Ю 
 Литвин Юрій Олексійович (1968) — народний депутат Верховної Ради України 6-го скликання.
 Литвин Юрій Тимонович (*1934 — †1984) — український поет, журналіст і правозахисник.

Я 
 Литвин Ян — перший лондонський інтроліґатор і друкар. Працював між 1475—1483 роками.
 Литвин Ярослава Ігорівна (*1986) — українська письменниця.

Див. також 
 Літвін Генрик (1959) — польський історик та дипломат.
 Литвини
 Литвинов
 Літвінов

Примітки 

Українські прізвища